«Paper Planes» — песня британской певицы M.I.A. (Эм-ай-эй) с её второго студийного альбома Kala (2007).

Песня также была выпущена отдельным синглом. (Это был третий сингл с того альбома.)

Песня достигла 4 места в США (в «Горячей сотне» журнала «Билборд») и 19 места в Великобритании (в национальном чарте синглов).

Спродюсировал песню Дипло, тогдашний бойфренд певицы.

В 2011 году журнал Rolling Stone поместил песню «Paper Planes» в исполнении M.I.A. на 236 место своего списка «500 величайших песен всех времён».

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Paper Planes» в исполнении M.I.A. на 53 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Была использована в компьютерной игре Far Cry 3 от Ubisoft, а также в фильме Миллионер из трущоб.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2008 года
Миллионер из трущоб
Песни M.I.A.
Песни 2008 года
Политизированные песни
Синглы XL Recording
Песни, написанные Дипло